Het jaar 313 n.Chr.
 Het jaar 313 v.Chr.
 313 (getal), het getal 313
 313 (album), een album van de band Phideaux
 Het nummer van de Duckatti, de auto van stripfiguur Donald Duck